William Cubitt est un ingénieur civil britannique né à Dilham, district de North Norfolk, le , et mort à Clapham Common, borough londonien de Lambeth, le .

Biographie 
Il est le fils de Joseph Cubitt (1760-1829), meunier de Bacton Wood, et de sa femme Hannah Lubock (1765-1831). Il est le frère de Benjamin Cubitt (1795-1848), mécanicien. Il a été l'élève de l'école de Dilham.

Son père a déménagé à Southrepps, dans le district de North Norfolk, et emploie William dans la meunerie, mais en 1800 il a été l'apprenti de James Lyon, un ébéniste à Stalham, qu'il a quitté au bout de quatre ans. Il a de nouveau travaillé avec son père, en 1804, à Bacton Wood Mills, où il a également construit une machine pour séparer les grains de leurs enveloppes. Il a ensuite rejoint un fabricant de machine agricole nommé Cook, à Swanton, dans le district de North Norfolk, avec lequel il a construit une batteuse animée par des chevaux et d' autres instruments. 

Cubitt est devenu connu pour la précision et la finition de ses modèles, pour les pièces moulées en fonte de machines. Il a inventé et breveté en 1807 un autorégulateur pour les moulins à vent. Il s'installe alors à Horning comme mécanicien, dans le district de North Norfolk. 

En 1809 il a rencontré James Ransome (1782–1849), maître de forge à Yarmouth pour lequel il a fait des moules. En 1812 il est engagé par l'entreprise Ransome and Son d'Ipswich, dont il est rapidement devenu l'ingénieur en chef. Il a occupé cet emploi pendant neuf ans, puis est devenu un associé de la société, un poste qu'il a occupé jusqu'à ce qu'il déménage à Londres en 1826.

Il s'est intéressé à l'emploi des condamnés. Dans le but de leur donner du travail, il a inventé un tapis roulant permettant, par exemple, de moudre du maïs, qu'il n'a pas imaginé comme un moyen de punition. Cette invention a été faite en 1818 et a été immédiatement adoptée dans les grandes prisons du Royaume-Uni comme moyen permettant d'assurer la discipline. 

À partir de 1814 Cubitt a travaillé comme ingénieur civil, et après son installation à Londres, il a été pleinement engagé dans des travaux importants. Il a été largement utilisé dans l'ingénierie de canaux. Il a dirigé la conception du canal d' Oxford et du canal de Liverpool Junction. Il a aussi travaillé sur l'amélioration de la Severn, et il a fait une série de rapports sur les aménagements des fleuves et des rivières comme la Tamise, la Tyne, la Tees, la Weaver, l'Ouse, le Nene, le Witham, le Welland, et le Shannon. Il a aussi conçu les docks Bute à Cardiff, les docks de Middlesbrough et le transport du charbon sur la rivière Tees et le drainage de Black Sluice dans les Fens à la suite de son rapport fait en 1846.

Avec la construction des premières lignes de chemin de fer, il a été appelé à témoigner au cours des enquêtes parlementaires. Il a, par exemple, été témoin pour George Stephenson sur la faisabilité d'établir une ligne de chemin de fer traversant Chat Moss.

Il a été ingénieur en chef pour la construction de la ligne de la South Eastern Railway (SER) entre 1836 et 1846. La ligne partie de Londres arrive à Folkestone en . Pour franchir le Round Down Cliff, entre Folkestone et Douvres il a utilisé une charge de de poudre à canon le , puis a construit la ligne de chemin de fer le long de la plage et a creusé un tunnel sous Shakespeare Cliff.

Le  il a été pris ingénieur conseil pour la compagnie London & York Railway (Great Northern Railway) après la démission de Joseph Locke et y a introduit des innovations. Il y a travaillé avec son fils, Joseph Cubitt qui a été employé comme ingénieur en chef de la partie sud de la ligne. La gare de King's Cross a été conçue et construite par l'architecte Lewis Cubitt qui n'a pas de relation familiale avec lui.

Le gouvernement du royaume de Hanovre lui demande son avis pour le port et les docks de Hambourg. Il dirige les travaux de fourniture d'eau à Berlin. Il a été employé comme expert pour la construction de la ligne de chemin de fer entre Paris et Lyon.

Dans le cadre de la mise en place d'un système de bateaux à vapeur pour franchir la Manche entre Folkestone et Boulogne-sur-Mer, il a travaillé sur l'amélioration de son port et a été ingénieur conseil pour la ligne de chemin de fer reliant Boulogne à Amiens.

William Cubitt a été membre de l'Institution of Civil Engineers en 1823, membre de son conseil en 1831, vice-président en 1836, et a été son président entre 1850 et 1851. C'est pendant sa présidence qu'il a eu une grande responsabilité pendant la construction du Crystal Palace érigé à Hyde Park en 1851. À la suite de la réussite de cette opération, avec Joseph Paxton et Charles Fox, il a été fait chevalier par la reine Victoria, au château de Windsor, le .

En 1854 il a été ingénieur de la compagnie London Necropolis and National Mausoleum Company (LNC).

Il a été nommé fellow de la Royal Society le . Il a aussi été fellow de l'Académie royale d'Irlande ainsi que membre de plusieurs autres sociétés savantes. 

Parmi ses derniers travaux, il y a la réalisation de deux grands débarcadères à Liverpool, la réalisation d'un pont sur la Medway pour la ligne de chemin de fer reliant London turnpike à Rochester (Kent). 

Il s'est retiré des affaires dans sa propriété de Clapham Common en 1858. Il a été inhumé dans le cimetière de West Norwood.

Famille 
Il s'est marié le  avec Abigail Sparkhall (1785-1813) dont il a eu un fils, Joseph Cubitt (1811–1872) qui a été aussi ingénieur civil et deux filles.

Il s'est remarié le  avec Elizabeth Jane Tiley (1791-1863), seconde fille de William Tiley de Reading, dont il a eu un autre fils, William Cubitt, né en 1830.

Son frère cadet, Benjamin Cubitt est né à Norfolk en 1795, après avoir travaillé avec son frère, il a été employé dans plusieurs sociétés fabriquant des machines. En 1842, il a fait partie de la commission mixte chargée de la gestion du matériel roulant des trois compagnies  Brighton, Croydon and Dover Railways. En 1845 il a été nommé directeur du département des locomotives de la compagnie Great Northern Railway. Il est mort subitement le .

Un de ses neveux, James Moore, qui a été son protégé pendant la construction des lignes de la South Eastern Railway et de la Great Northern Railway, a été ingénieur en chef de la Hobson's Bay Railway Company. Il a conçu le premier chemin de fer à vapeur de Melbourne. Il a remplacé William Snell Chauncy, un autre assistant de William Cubitt.

Publications 

   Plusieurs moulins à vent en Est-Anglie et Lincolnshire ;
   Ponts métalliques : pont de Brent Eleigh réalisé en fonte en 1813 par Ransome and Son, de Clare, le Stoke Bridge à Ipswich et le pont de Witham (Essex) ;
  Bureaux du port, à Lowestoft ;
  Le canal de Haddiscoe Cut pour établir une voie directe entre Lowestoft et Norwich ;
  Oxford Canal Navigation entre Rugby et le Newbold Tunnel ;
  Shropshire Union Canal à Shelmore Embankment ;
  Diglis Lock sur la Severn à Worcester ;
  Foord Viaduct, Folkestone, construit en 1843 ;
  Folkestone Warren and Martello, Abbot's Cliff, Shakespeare and Martello Tunnels ;
  Digswell ou Welwyn Viaduct, entre Welwyn Garden City et Digswell ;
  Nene railway Bridge, à Peterborough ;
  Museum of Childhood, Bethnal Green, conçu par William Cubitt en 1856. William Cubitt s'était intéressé à la construction de bâtiments préfabriqués temporaires en fer. William Cubitt avait demandé à la société Charles Denoon Young and Company de fabriquer ces structures qui ont été utilisées dans les colonies et en Grande-Bretagne. Cette structure avait été la première étape de la construction du South Kensington Museum.
 .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 George Clement Boase, Cubitt, William (1785-1861), dans Dictionary of National Biography, volume 13, Smith, Elder & Co, Londres, 1885–1900.(lire en ligne)

Liens externes 
 Grace's Guide to British Industrial Industry : William Cubitt
 Steam Index : Cubitt families
 

Ingénieur britannique
Ingénieur constructeur de ponts
Personnalité liée au secteur du chemin de fer
Naissance en octobre 1785
Naissance dans le Norfolk
Décès en octobre 1861
Décès à 76 ans
Décès à Lambeth (borough londonien)
Personnalité liée à l'énergie éolienne